

Geografia 
 Asopos – rzeka w Beocji
 Asopos – rzeka na Półwyspie Peloponeskim
 Asopos – rzeka w małoazjatyckiej Frygii
 Asopos – rzeka w Tesalii
 Asopos – gmina w peloponeskiej Lakonii

Mitologia 
 Asopos (łac. Asopus) –  w mitologii greckiej bóg i uosobienie beockiej rzeki Asopos